230 steht für:
 das Jahr 230
 AK-230, Flugabwehrkanone 
 Bell 230, Hubschraubertyp
 DFS 230, Lastensegler
 Extra 230, deutscher Sport- und Kunstflugflugzeugtyp
 U 230, deutsches U-Boot

Siehe auch: